Трофей Санкт-Петербурга по теннису 2018 в одиночном разряде (англ. 2018 St. Petersburg Ladies Trophy Singles) - соревнование среди женщин в рамках турнира за трофей Санкт-Петербурга по теннису 2018.  

Сетка была рассчитана на 28 участниц: 4 игрока начинают соревнование со второго круга, организаторы предоставляют 3 wild card, в основную сетку выходят 4 победителя квалификации.

Победительницей турнира стала  Петра Квитова.

Рейтинговые очки и призовые

Основной турнир

Квалификация

Участники

Основной турнир 

* по состоянию на момент жеребьёвки (рейтинг от 15 января 2018 года).

Ход турнира

Игры квалификации

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 

Трофей Санкт-Петербурга по теннису среди женщин